Мутня — название рек в России:

 Мутня — река Московской области;
 Мутня — река в Псковской области.